Marc McCarroll ha battuto in finale Gordon Reid 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie

  Ben Weekes (quarti)
  Frederic Cazeaudumec (primo turno)

 Marc McCarroll (Vincitore)
 Gordon Reid (finalista)

Tabellone

NEC Tour 2010